Paraguacu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paraguaçu (ort), Minas Gerais, 
 Paraguaçu (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar